Sigambra är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av F. Müller 1858. Enligt Catalogue of Life ingår Sigambra i familjen Pilargidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Pilargiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Sigambra